
Termin -{DIF}- ima više značenja.

 -{DIF}-, ili Faktor nekroze tumora-alfa (-{TNFα}-), je citokin koji učestvuje u sistemskoj inflamaciji
 -{.dif}- () je tekst fajl format
 Stari naziv za Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja